Die Saison 2007 der Volleyball-Weltliga war die 18. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 25. Mai und endete am 15. Juli. Brasilien gewann zum siebten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger sowie Gastgeber Polen qualifizierten sich für die Finalrunde. Außerdem vergab die FIVB eine Wildcard. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppe eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 11. bis 15. Juli in Kattowitz (Polen) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2007
Weltliga
Sportsaison 2007